Пороховы́е — исторический район на востоке Санкт-Петербурга (Красногвардейский район).

Название получил по располагавшимся здесь пороховым складам. Строительство порохового завода на Охте было начато по указу Петра I в 1715 году.

Район Пороховые расположен между рекой Охтой, улицей Химиков, Капсюльным шоссе, Ржевской улицей, улицей Красина, Пороховским кладбищем, Рябовским шоссе, Пороховским лесопарком, железнодорожными линиями Окружной, Ладожский вокзал — Горы и Соединительной.

Ржевка-Пороховые 

Местность к юго-западу от Пороховых имеет устойчивое название Ржевка-Пороховые, полученное по названиям Пороховых и близлежащего исторического района Ржевка.

Прежде здесь была дачная местность. В 1970-х годах эту часть города охватила массовая застройка в основном панельными домами 504-й, 121-й и 137-й серии. Бо́льшая часть застройки была сформирована к середине . После этого практиковалась лишь точечная застройка в отдельных местах жилого района.

Основными магистралями Ржевки-Пороховых являются проспекты Косыгина, Индустриальный, Наставников и Ириновский.

Примечания

Литература 
 
 
 Валерий Исаченко. Новостройки. «Адреса Петербурга», № 14/26, стр. 17.

Красногвардейский район (Санкт-Петербург)
Исторические районы Санкт-Петербурга